Джо́шуа Ко́ллинз Ста́мберг (; род. 4 января 1970, Вашингтон, США) — американский актёр. С 2009 по 2012 год он был постоянным участником комедийно-драматического сериала «До смерти красива» (2009—2014), а позже имел повторяющиеся роли в сериалах «Родители» (2010—2015), «Любовники» (2014—2019). В 2021 году, Джош исполнил роль Тайлера Хейворда в сериале «Ванда/Вижн», транслируемом на Disney+, действие которого происходило в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Жизнь и карьера 
Стамберг родился в Вашингтоне (округ Колумбия), в семье журналистки Сьюзен Стэмберг и Луиса К. Стамберга. Учился Джош Висконсинском университете в Мадисоне.

Стамберг снимался в многочисленных телевизионных шоу, включая «Закон и порядок» (1990—2010), «C.S.I.: Место преступления Майами» (2002—2012), «Анатомия страсти» (2005 — ), «Родители» (2010—2015) и «Нэшвилл» (2012—2018). Он также появился в пилотном сериале «Обмани меня» (2009—2011).
Он также появился в фильмах «Кейт и Лео» (2001), «Любовь к собакам обязательна» (2005) и «Перелом» (2007).

В 2020 году Стамберг появился в качестве гостя в эпизоде марафона сбора средств на Студии 60 на Сансет-Стрип в ток-шоу Джорджа Лукаса.

В 2021 году, Стамберг появился в роли директора организации «М.Е.Ч.» Тайлера Хейворда в сериале «Ванда/Вижн» на стриминговом сервисе Disney+, действие которого происходило в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Женат на актрисе Майнди Крист. Имеют двух дочерей, одну из которых зовут Вивиан.

Актёрская деятельность

Фильмы

Телевидение

Примечания 

Выпускники Школы Марет
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Википедия:Биографии современников
Киноактёры США